

Тополовець () — село в Видинській області. Входить до складу общини Кула.
 Тополовець () — село в Видинській області. Входить до складу общини Ружинці.